Panglao (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Bohol;
 Panglao (Bohol), een gemeente op dat eiland.